Jasionowo bezeichnet vier Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Jasionowo (Lipsk), ein Dorf der Gmina Lipsk im Powiat Augustowski
 Jasionowo (Rutka-Tartak), ein Dorf der Gmina Rutka-Tartak im Powiat Suwalski
 Jasionowo (Sztabin), ein Dorf der Gmina Sztabin im Powiat Augustowski
 Jasionowo (Szypliszki), ein Dorf der Gmina Szypliszki im Powiat Suwalski